Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2006 des Damentennis in Paris. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 
 

2006
Dameneinzel Qualifikation